Ábrány (szk. Abranovce), település Szlovákiában (Eperjesi kerület, Eperjesi járás)
 Ábrány, Hódmezővásárhely egykori része
 Budaábrány, jelenleg Nyírábrány része
 Bükkábrány, település Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Érábrány (rom. Abram), település Romániában, Bihar megyében
 Felsőábrány, Érábrány egykori része
 Nyírábrány, település Hajdú-Bihar megyében
 Szentgyörgyábrány, jelenleg Nyírábrány része
 Vedresábrány (rom. Abrămuţ), település Romániában, Bihar megyében
 Ábrány, vagy Ábrahám monostor, Dombóvár-Tüskepuszta